Gemeenten in Tsjechië:
 Lukov (okres Teplice)
 Lukov (okres Třebíč)
 Lukov (okres Zlín)
 Lukov (okres Znojmo)
 Een gemeente in Slowakije:
 Lukov (okres Bardejov)